René Stourm ist der Name folgender Personen:

* René Stourm (Historiker) (1837–1917), französischer Historiker 
 René Stourm (Bischof) (1904–1990), französischer Geistlicher, Erzbischof von Sens